RTY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Merty (Australia)